Weidlein ist der Familienname folgender Personen:

 Edward R. Weidlein (1887–1983), US-amerikanischer Chemieingenieur
 Johann Weidlein (1905–1994), deutscher Hungaristiker, Germanist und Philologe